

Földrajzi nevek 
 Amerikai Egyesült Államok
Hollywood, Los Angeles városrésze, a „film fővárosa”
 Hollywood, város Alabamában, Jackson megyében
 Hollywood, település Dél-Karolinában
 Hollywood, város Floridában
 Hollywood, település Marylandben
 Hollywood, település Minnesotában
 Hollywood, települése Mississippiben
 Hollywood, település Missiouriban
 Hollywood, település Nyugat-Virginiában, Monroe megyében
 Hollywood, település Nyugat-Virginiában, Raleigh megyében
 Hollywood, település Pennsylvaniában Luzerne megyében
 Hollywood, település Pennsylvaniában, Montgomery megyében
 Hollywood, település Virginiában, Appomattox megyében
 Hollywood, település Virginiában, Pittsylvania megyében
 Anglia
 Hollywood, település Worcestershire megyében
 Észak-Írország
 Holywood, város Down megyében
 Írország
 Hollywood, település Wicklow megyében

Információs technológia
Hollywood, a Wii játékkonzol grafikai processzora
Hollywood, multimédiás programozási nyelv